Blädel ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Blädel (1906–1990), bayerischer Volkssänger und Schauspieler
 Hans Blädel (1871–1937), deutscher Volkssänger und Instrumentalhumorist